Cette liste recense les éléments du parc de Z 6100, matériel roulant de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) circulant sur le réseau Transilien.

État du matériel au 31 mai 2018 
Les rames  ont toutes été radiées. Elles étaient gérées par le Technicentre de Paris-Nord - La Chapelle.

(*) APPG = Association pour la Préservation d'un P'tit Gris du Nord

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Matériel moteur de la SNCF
 Transilien
 Livrées SNCF
 Île-de-France Mobilités

Bibliographie 

 Olivier Constant, Le Train - Encyclopédie du matériel moteur SNCF : les locomotives et automotrices 25 000 V monophasé, tome 5, hors-série, 2008, 98 p. 

Z 6100
Z 6100